Das National Museum of Racing und die Hall of Fame ist ein Pferdemuseum in Saratoga Springs, New York. Das Museum befasst sich mit der  Geschichte des Galopprennsports. In der  Hall of Fame, werden Pferde, Jockeys und Trainer geehrt.

Das  Museum wurde 1951 mit Unterstützung von der Stadt Saratoga Springs und der Saratoga Racing Association in einem Raum des Canfield Casinos gegründet. Verschiedene Mäzene stifteten Ausstellungsstücke, darunter ein Hufeisen von Lexington.
Seit 1955 befindet sich das Museum an seinem heutigen Standort, in der Nähe des Saratoga Race Course. Seitdem gibt es auch die Hall of Fame, deren Neuaufnahmen im Frühjahr bekannt gegeben werden.

Hall of Fame für Pferde

Einzelnachweise 

en:National Museum of Racing and Hall of Fame

Pferdemuseum
Museum in New York
Saratoga Springs (New York)
Organisation (Saratoga County)
Museum in Nordamerika
Hall of Fame (Sport)